Divadlo může být:
 divadlo – specifický druh živého umění
 české divadlo
 epické divadlo
 Národní divadlo
 divadlo Noh
 divadlo (budova) – divadelní budova, místo vhodné pro divadelní provoz
 Divadlo (přírodní památka) – přírodní památka u obce Hamr na Jezeře v okrese Česká Lípa
 Divadlo (časopis) – český divadelní časopis
 Svět a divadlo – český divadelní časopis
 Skalní divadlo, údolí v Krásném dole v Lužických horách u Popovy skály
 Divadlo Zastávka v Ústí nad Labem

Externí odkazy